Идрисов Роберт Хабибович(; 13 апреля 1944 года посёлке Домбаровск Чкаловской области (ныне Оренбургская область))— инженер-механик, доктор технических наук (2002), профессор (2007), отличник нефтяной промышленности СССР (1985), изобретатель СССР (1980).

Биография 
Родился 13 апреля 1944 года в посёлке Домбаровск Чкаловской области (ныне Оренбургская область).

В 1969 году окончил Уфимский авиационный институт.

Трудовую деятельность начал в Уфимском моторостроительном производственном объединение.

В 1972—1987 годах был старшим инженером и старшим научным сотрудником. С 1987 года заведовал лабораторией ВНИИСПТнефть.

В 1974—1978 годах работал начальником экспериментального участка Управления Урало-Сибирских магистральных нефтепроводов.

С 1987 года заместитель директора Восточного научно-исследовательского института по технике безопасности и промсанитарии.

С января 1991 года — директор МП «Интеко» (Уфа), с июля 1991 года — заведующий отделом Института проблем транспорта энергоресурсов (ИПТЭР). Одновременно с 2011 года преподаёт на кафедре «Промышленная безопасность и охрана труда» в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ).

С 2011 года преподаёт в Уфимском государственном нефтяном техническом университете.

Научная деятельность 
Научные работы посвящены проблемам применения энергии взрыва при ремонте магистральных трубопроводов, разработал технологию взрывной резки магистральных трубопроводов. Под его руководством разработаны и внедрены комплексы нормативных документов по эксплуатации подводных переходов и по охране окружающей среды при эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности.

Имеет 12 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Автор более 90 печатных работ, в том числе 1 монографии.

Литература

Примечания 

Преподаватели Уфимского государственного нефтяного технического университета
Выпускники Уфимского государственного авиационного технического университета
Родившиеся в Оренбургской области
Доктора технических наук